«Воспламеня́ющая взгля́дом» (, дословно: Поджигательница, 1980) — фантастический роман Стивена Кинга о девочке, обладающей даром пирокинеза. Был номинирован на премии Британская премия фэнтези, Локус и Балрог как лучший роман. В 1984 году вышла одноимённая экранизация.

Сюжет 

Когда-то, десять лет назад студент факультета английского языка Энди Макги за двести долларов согласился участвовать в эксперименте «сумасшедшего доктора» Уэнлесса, проводимого «Конторой» — некой секретной организацией. Цель эксперимента была выявить реакцию человека на новое вещество, галлюциноген под кодовым названием «ЛОТ-6». Здесь же Энди знакомится с ещё одной участницей — Вики Томлинсон, своей будущей женой.

Во время эксперимента участникам ввели внутривенно вещество, и люди под действием «ЛОТ-6» стали обнаруживать в себе сверхъестественные способности. Энди, например, мог переговариваться с Вики напрямую, без участия речевого аппарата. А Вики сбила предложенные ей кубики без помощи рук.

После эксперимента многие участники сошли с ума, но Энди и Вики повезло. У Энди осталась способность мысленного внушения, он мог внушить что угодно кому угодно, правда, ценой жутких головных болей и лопнувших капилляров, а Вики сохранила слабую способность телекинеза, правда, не осознавая этого.

После колледжа Энди и Вики поженились, и у них родилась дочь, Чарли. С пелёнок Чарли проявила способности к пирокинезу — зажиганию огня на расстоянии. И, когда Чарли подросла, родители приучили её держать свою способность под контролем, подобно тому, как приучают детей к туалету.

Однако «Контора» не дремала. Она неустанно следила за родителями и ребёнком со странными способностями. И, когда Чарли однажды после школы осталась ночевать у подружки, агенты поняли, что пора действовать. Они убили Вики, украли Чарли. Но Энди догнал их машину на площадке для отдыха, ослепил обоих агентов внушением, а остальным отдыхающим внушил, что ничего не случилось. Отец забрал Чарли и уехал, и теперь они в бегах.

Первый год они колесили по всей стране, побывали во всех штатах, что было почти невыносимо для девочки и её отца. Мучения их продолжались до тех пор, пока Чарли не пришла гениальная идея — поселиться в домике деда Энди, который достался ему по наследству. Всю зиму они провели в этом далёком от цивилизации домишке, не зная, что за ними все это время пристально следят. Когда Энди написал письма в газеты, повествующие об их истории, они были перехвачены Конторой. И вот в один прекрасный день Конторе удалось схватить беглецов, усыпив их.

Теперь они были заключены в отдельных камерах Конторы, где над ними проводились эксперименты. Но все безуспешно. Чарли, оставшись без отца, напрочь отказалась участвовать в эксперименте. А Энди, напичканный наркотиками, казалось, навсегда потерял способность внушения. Но однажды приходит чудо — в Конторе во время грозы неожиданно отключается свет. Энди, оставшись без наркотиков, трезвеет и внушает самому себе избавиться от наркозависимости. Теперь он, вновь обретя дар внушения, овладевает сознанием членов Конторы. Его план — сбежать на военном самолёте вместе с дочерью, предварительно оказав внушение на начальника конторы - Джеймса Холлистера. Но ему никогда не дано было осуществиться. Дело в том, что в доверие к Чарли вошёл человек, командовавший захватом беглецов и задавшийся целью убить Чарли — Джон Рэйнберд . Он, заметив неладное, спрятался в конюшне, где Чарли договорилась встретиться с отцом. В произошедшей стычке Энди погибает, а обезумевшая от горя Чарли сжигает заживо и членов конторы, и само здание.

Теперь Чарли решает дать интервью газете, где расскажет о её с отцом злоключениях.

Персонажи 

 Энди Макги — учитель английского языка и литературы, обладает даром внушения. Отец Чарли.
 Вики Макги (Томлинсон) — домохозяйка, жена Энди, мать Чарли. Обладает даром телекинеза.
 Чарли Макги — дочь Энди и Вики. Обладает сильным даром пирокинеза.
 Джон Рэйнберд — сотрудник Конторы, помешанный на смерти. Ветеран войны во Вьетнаме. Втёрся в доверие к Чарли и  заставил её принимать участие в экспериментах.
 Джеймс «Кэп» Холлистер — начальник Конторы. Обработан Энди. В результате детской травмы очень боится змей.
 Патрик Хокстеттер — сотрудник Конторы, учёный, помешанный на феномене Чарли Макги.
 Ирв Мэндерс — фермер, приютивший Энди и Чарли.
 Норма Мэндерс — жена Ирва.
 Орвил Джеймисон (О'Джей, «Живчик») — сотрудник Конторы
 Эл Стейновиц — сотрудник Конторы
 Джозеф Уэнлесс (сумасшедший доктор) — профессор университета, проводивший эксперимент с препаратом «Лот 6».
 Герман Пиншо — сотрудник Конторы, учёный, тестировавший Энди Макги. Обработанный Энди, он надел нижнее бельё своей жены, включил мусоросборник и запустил туда руку.

Примечания

См. также 

 Воспламеняющая взглядом (1984)
 Воспламеняющая взглядом 2: Всё заново (2002)
 Воспламеняющая взглядом (2022)

Воспламеняющая взглядом
Романы 1980 года